Дук-дук:
 Дук-дук — тайный союз у народов Меланезии
 Дук-дук (нож) () — тип складного ножа